Il doppio del torneo di tennis Bolzano Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Piet Norval che hanno battuto in finale David Adams e Andrej Ol'chovskij 6-3, 6-2.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)

 Byron Black /  Jonathan Stark (semifinali)
 Shelby Cannon /  Scott Melville (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bolzano 1993
ATP Tour 1993